Edgebrook ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgebrook (Illinois), im Cook County
 Edgebrook (Mercer County, New Jersey)
 Edgebrook (Middlesex County, New Jersey)
 Edgebrook (Allegheny County, Pennsylvania)
 Edgebrook (Washington County, Pennsylvania)